Jméno a příjmení Daniel Černý má více nositelů:

 Daniel Černý (politik) (* 1972) – český politik, od roku 2015 primátor města Chomutova
 Daniel Černý (fotbalista) (* 1994) – český fotbalový útočník, bývalý mládežnický reprezentant